Humo je priimek več oseb:
 Avdo Humo, srbski politik in narodni heroj (1914-)
 Hamza Humo, bosanski pisatelj (1895-1970)